A tabela está organizada pela ordem alfabética da sigla do CON, mas pode ser reordenada por qualquer outra coluna. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo COI em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros.
Legenda:

Desporto da América do Sul
Quadros de medalhas